Павел Давидович Сакварелидзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Высшее образование получил в российских и швейцарских университетах.

Был членом меньшевистской фракции социал-демократической рабочей партии России. Член и организатор партии Имерети-Самегрело; Партийный псевдоним — «большой Павел»; Принимал активное участие в революционных выступлениях 1905 года в Имеретии. Участвовал в работе Стокгольмского (объединительного) съезда РСДРП.

С ноября 1917 года на выборных должностях, в 1918 году избран членом парламента Демократической Республики Грузия. Подписал Декларацию независимости Грузии. 12 марта 1919 года был избран членом Учредительного собрания Грузии по списку социал-демократической партии Грузии;

Был членом реорганизационных, художественных, технических и конституционных комиссий. В 1921 году, после советизации Грузии остался в Грузии и отошёл от политической деятельности. Занимал пост заместителя начальника статистико-экономического отдела Народного комиссариата ЗСФСР.

Умер 10 августа 1937 года, возможно от отравления.

Похоронен на кладбище Ваке.

Личная жизнь 
Тесть — Валериан Гуниа

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 360.

Примечания

Ссылки 
საყვარელიძე პავლე დავითის ძე

პავლე საყვარელიძე

Меньшевики
Члены Учредительного собрания Грузии
Похороненные на Вакийском кладбище